Литвиненко, Леонид:
 Литвиненко, Леонид Дмитриевич (род. 1949) — советский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Литвиненко, Леонид Михайлович (1921—1983) — химик, академик АН УССР.
 Литвиненко, Леонид Николаевич (1938—2023) — радиофизик, академик НАН Украины.